Warrick ist der Familienname folgender Personen:

 Bryan Warrick (* 1959), US-amerikanischer Basketballspieler
 Hakim Warrick (* 1982), US-amerikanischer Basketballspieler
 Peter Warrick (* 1977), US-amerikanischer Footballspieler
 Ruth Warrick (1916–2005), US-amerikanische Schauspielerin

Warrick ist die Bezeichnung folgender Gebietskörperschaft:
 Warrick County, Verwaltungseinheit in Indiana, Vereinigte Staaten